Carunchio heißt der Ort
 Carunchio (Abruzzen) in Italien

Carunchio ist der Familienname von
 Carlo Carunchio (* 1942), italienischer Film- und Theaterschaffender